

Станція метро 
 Парк Перемоги (станція метро, Москва) — станція Московського метрополітену, 
 Парк Перемоги (станція метро, Санкт-Петербург) — станція Петербурзького метрополітену,

Парк

Парк Перемоги (Антрацит) — парк культури та відпочинку в Антрациті
 Парк Перемоги (Бровари) — парк культури та відпочинку у Броварах
 Парк Перемоги (Енергодар) — парк в Енергодарі
 Парк «Перемога» (Київ) — парк у Києві
 Парк Перемоги (Миколаїв) — парк культури та відпочину в Миколаєві
 Дендропарк Перемоги (Одеса) — парк в Одесі
 Парк «Перемога» (Полтава) — найстаріший парк у Полтаві
 Черкаський міський парк Перемоги — парк культури та відпочинку в Черкасах

Парк Перемоги (Тирасполь) — парк культури в Тирасполі

Парк Перемоги (Мінськ) — парк у місті Мінськ.

Парк Перемоги (Рига) — парк у місті Рига.

Парк Перемоги (Бійськ) — парк у місті Бійськ.
 Парк Перемоги (Волгодонськ) — парк у місті Волгодонськ.
 Парк Перемоги (Липецьк) — парк у місті Липецьк.
 Парк Перемоги (Москва) — парк у місті Москва.